Marbot (franska: ) kan syfta på:

Personer 
 Jean-Antoine Marbot (1754–1800), fransk general och politiker
 Adolphe Marbot (1781–1844), fransk general
 Marcellin Marbot (1782–1854), fransk general

Platser 
 Avenue des Généraux Marbot, en allé i Altillac
 Place Marbot, en plats i Beaulieu-sur-Dordogne

Franska efternamn